Optima (Oklahoma)
 Optima (czcionka)

Zobacz też 
 Kia Optima